Havfruen (, translit.: Rusalka) er en russisk film fra 1910 af Vasilij Gontjarov.

Handling 
Filmen er baseret på skuespillet af samme navn af Aleksandr Pusjkin.

Medvirkende 
 Vasilij Stepanov
 Aleksandra Gontjarova som Natalja
 Andrej Gromov

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 1910
Stumfilm fra Rusland
Aleksandr Pusjkin
Film baseret på skuespil